Zgurăști:
 Ghețarul de sub Zgurăști
 Peștera-aven ghețarul de sub Zgurăști

Toponime românești
Toponime slave